Trzecia granica – powieść Adama Bahdaja
 Trzecia granica – polski serial wojenny